Више од 2700  погодака постигнуто је на 22 завршна турнира Светског првенства у фудбалу, искључујући поготке из једанаестераца након продужетака. Након што је Лисјен Лоран постигао први погодак на Светском првенству 1930. године, преко 1350 фудбалера постигло је голове на првенству света, али само 101 фудбалер постигао је пет и више голова.

Најбољи стрелац првог Светског првенства био је Аргентинац Гиљермо Стабиле, са осам погодака. Од тада, само 25 играча је постигло више голова него Стабиле на првом турниру. Први је био мађарски репрезентативац Шандор Кочиш са једанаест постигнутих голова 1954. године. На следећем турниру, Француз Жист Фонтен поставља рекорд по броју погодака на једном турниру, постигавши 13 голова у шест утакмица. Герд Милер је постигао 10 голова у Западној Немачкој 1970. године, и постао најбољи стрелац у историји када је постигао свој 14. гол на Светском првенству, у освајању титуле Западне Немачке 1974. године. Његов рекорд је стајао више од три деценије, док није Бразилац Роналдо постигао 15 голова у периоду између 1998 и 2006. године. Немац Мирослав Клозе је поставио рекорд са 16 голова у четири узастопна турнира између 2002. и 2014. године.

Једини играч који је постигао гол на свакој утакмици елиминационе фазе једног турнира је Лионел Меси на Светском првенству 2022. године, на ком је сустигао Жиста Фонтена са 13 погодака. Само још три играча постигло је више од 10 голова на Светском првенству у фудбалу: Пеле са 12 између 1958. и 1970, колико је постигао и Килијан Мбапе на првенствима 2018. и 2022. године, те Јирген Клинсман са 11 у периоду између 1990. и 1998.

Од 101 играча који су постигли најмање пет голова, само су петорица постигли у просеку не мање од два гола по одиграној утакмици: Кочиш, Фонтен, Стабиле, Олег Саљенко и Јозеф Хиги — док је Ернст Вилимовски постигао четири гола на једној утакмици Светског првенства 1938. године. Овај 101 стрелац представљао је 31 различиту репрезентацију, а 14 играча играли су за репрезентацију Бразила, а других 14 за Немачку или Западну Немачку. Укупно, 68 фудбалера долазе из Европе, 29 из Јужне Америке, и само 4 играча из других земаља: Камерун, Гана, Аустралија и САД.

Фонтен држи рекорд по броју постигнутих голова на једном турниру, са 13 голова 1958. године. Играчи који су били најближе овог рекорда су Кочиш 1954. године, Милер 1970. године и Португалац Еузебио 1966. године, са 11, 10 и 9 голова, редом. Турнир на коме је најбољи стрелац имао најмање голова био је 1962. године, када су шест играча постигли само по четири гола. Укупно 31 различити фудбалер нашао се на листама најбољих стрелаца током 22 издања, и нико није остварио овај подвиг два пута. Десет њих је постигло најмање седам голова на турниру, а Жаирзињо 1970. године и Меси 2022. године су једини фудбалери који са постигнутих седам голова нису били најбољи стрелци тих турнира. Ових 31 најбољих стрелаца су играли за 19 различитих репрезентација, већина (пет) за Бразил. Од ових 31, 21 дошао је из Европе и 10 из Јужне Америке. Осим тројице у 2010. години, сви најбољи стрелци освојили су златну копачку.

Најбољи стрелци 

 Турнири у загради, на пример (1982): играо на турниру, али није постигао погодак
 Турнири у угластим заградама, на пример [1994]: у саставу тима на турниру, али није играо
 Играчи написани подебљаним словима су најбољи стрелци својих тимова на Шампионату Света. Играчи истакнути масним курзивом деле место најбољих стрелаца својих тимова на Шампионату Света.
 Играчи означени са ↑ наступали су за своје националне репрезентације на турниру 2022. године.

Хронологија

Најбољи стрелци за сваки турнир

Стрелци на више турнира

Види још 
 Вечна табела Светског првенства у фудбалу
 Стрелци у финалима Светског првенства

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Статистика светског првенства у фудбалу на -{FIFA.com}- 
 Статистике RSSSF
 Планета Светског Купа

Светско првенство у фудбалу